Парусное — название населённых пунктов в России:

 Парусное — село в Новоусманском районе Воронежской области.
 Парусное — посёлок в Балтийском районе Калининградской области.
 Парусное — село в Томаринском городском округе Сахалинской области.

См. также 
 Парус